Alexandriai Szent Katalin (? – 307)
Sziénai Szent Katalin (1347 – 1380)
Ricci Szent Katalin (1522. április 23. – 1590. február 1.) 
Labouré Szent Katalin (1806. május 2. – 1876. december 31.)